Käppel oder Kaeppel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kaeppel (1867–1944), deutscher Eisenbahner 
 Hubert Käppel (* 1951), deutscher Gitarrist und Musikpädagoge
 Kathi Käppel (* 1977), deutsche Filmemacherin und Illustratorin
 Lutz Käppel (* 1960), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Keppel
 Käppele
 Käppeli